Василёк первичногерберов () — растение, вид рода Василёк семейства Астровые, или Сложноцветные.

Ареал и среда обитания 
Эндемик среднего и нижнего течения Северского Донца. Произрастает на территории Ростовской области России и Луганской области Украины. Выбирает прибрежные песчаные массивы.

Описание 
Двулетние растение. Высота от 30 до 50 см. Строения стебля разветвленное, поверхность шероховатая, слабопушист.

Строение листьев перистое либо двоякоперисторассеченное, с линейно-нитевидными долями. Цветки розовые, светло-кремовые либо белые, в корзинках. Листья оберток корзинок с крупными желтоватыми жесткими пленчатыми сильновыпуклыми придатками.

Размножается только семенным путём.

Охрана 
Включен в Красную Книгу Украины, а также в Красную Книгу Ростовской области.

Примечания

Ссылки 
 Описание вида в Красной Книге Ростовской Области
 Описание вида в Красной книге Украины 

Чертополоховые
Флора Европы
Флора Азии